Kénédougou kan syfta på

 Province du Kénédougou – en provins i Burkina Faso
 Kénédougouriket –  ett förkolonialt kungadöme i nuvarande södra Mali och Burkina Faso (ca. 1650–1898)